An der U-21-Fußball-Europameisterschaft 1990 beteiligten sich 30 Nationalmannschaften. Die Europameisterschaft wurde am 30. August 1988 gestartet und am 17. Oktober 1990 abgeschlossen.

Titelverteidiger Frankreich scheiterte in der Vorrunde. Die Sowjetunion sicherte sich zum dritten Mal den Europameistertitel.

Die DDR und Österreich, die in einer Gruppe mit der Sowjetunion waren, blieben damit ebenso in der Vorrunde auf der Strecke, wie die Schweiz, die Italien den Vortritt lassen musste. Deutschland gewann seine Vorrundengruppe, scheiterte jedoch im Viertelfinale an der Sowjetunion.

Modus 
Die 30 Nationalmannschaften wurden in acht Gruppen – sechs Gruppen zu vier Mannschaften und zwei Gruppen zu drei Mannschaften – gelost. Die Nationalauswahlen hatten ihre Begegnungen mit Hin- und Rückspiel auszutragen. Die jeweiligen Gruppensieger (gelb gekennzeichnet) waren für das Viertelfinale qualifiziert, ab dem im K.-o.-System mit Hin- und Rückspiel bis zum Finale gespielt wurde.

Teilnehmer

Qualifikation

Gruppe 1 

|}

Gruppe 2 

|}

Gruppe 3 

|}

Gruppe 4 

|}

Gruppe 5 

|}

Gruppe 6 

|}

Gruppe 7 

|}

Gruppe 8 

|}

Finalrunde

Viertelfinale 
Für das Viertelfinale waren die acht Gruppensieger qualifiziert.

|- style="background:#FFFFFF"
| colspan="5" | Tore: ?

|- style="background:#FFFFFF"
| colspan="5" | Tore: ?

|-
| colspan="5" |

|- style="background:#FFFFFF"
| colspan="5" | Tore: Robert Prosinečki (32.), Alen Bokšić (79.)

|- style="background:#FFFFFF"
| colspan="5" | Tor: Davor Šuker (13.)

|-
| colspan="5" |

|- style="background:#FFFFFF"
| colspan="5" | Tore: Bal (Eigentor)

|- style="background:#FFFFFF"
| colspan="5" | Tore: Hochstätter

|-
| colspan="5" |

|- style="background:#FFFFFF"
| colspan="5" | Tore: ?; Tomas Brolin, Ulrik Jansson

|- style="background:#FFFFFF"
| colspan="5" | Tore: Kennet Andersson, Stefan Rehn, Tomas Brolin, Jan Jansson

|}

Halbfinale 

|- style="background:#FFFFFF"
| colspan="5" | Tore:

|- style="background:#FFFFFF"
| colspan="5" | Tore: 0:1 Davor Šuker (18.), 1:1 Marco Simone (24.), 2:1 Đukić (Eigentor) (56.), 2:2 Zvonimir Boban (60.)

|-
| colspan="5" |

|- style="background:#FFFFFF"
| colspan="5" | Tore: 1:0 (70.) Kennet Andersson, 1:1 (72.) Schalimow

|- style="background:#FFFFFF"
| colspan="5" | Tore: 1:0 (27.) Kolywanow, 2:0 (47.) Kirjakow

|}

Finale 

|- style="background:#FFFFFF"
| colspan="5" | Tore: 0:1 (9.) Sidelnikov, 1:1 (21.) Šuker, 1:2 (42.) Tchernyshov, 1:3 (49.) Sidelnikov, 2:3 (64.) Jarni, 2:4 (84.) Dobrovolski

|- style="background:#FFFFFF"
| colspan="5" | Tore: 1:0 (10.) Dobrovolski, 2:0 (46.) Mostovoi, 3:0 (76.) Kančelskis, 3:1 (80.) Bokšić

|}

Beste Torschützen

Weblinks 
 U21-EM 1990 auf uefa.com (engl.)
 Details zum Turnier 1990 auf rsssf.com

Einzelnachweise 

1990
Fußballveranstaltung 1988
Fußballveranstaltung 1989
Fußballveranstaltung 1990